Butea (Romania) – comune della Romania, nella regione storica della Moldavia
Butea (botanica) – genere di piante della famiglia delle leguminose (Fabaceae)